Anthony Rouiller, né le  à Bienne, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2007-2008||HC Bienne U15||Mini Top||23||6||7||13||30||-||-||-||-||-
|-
|2008-2009||HC Bienne U15||Mini Top||16||5||16||21||20||-||-||-||-||-
|-
|2008-2009||HC Bienne U17||Novices Élites||30||6||13||19||26||9||0||3||3||2
|-
|2009-2010||HC Bienne U17||Novices Élites||28||14||14||28||16||-||-||-||-||-
|-
|2009-2010||HC Bienne U20||Juniors Élites A||12||1||8||9||12||10||2||7||9||12
|-
|2010-2011||HC Bienne U17||Novices Élites||1||0||2||2||2||-||-||-||-||-
|-
|2010-2011||HC Bienne U20||Juniors Élites A||28||6||23||29||97||-||-||-||-||-
|-
|2010-2011||HC Bienne||LNA||7||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|2011-2012||HC Bienne U20||Juniors Élites A||29||3||16||19||14||10||3||8||11||2
|-
|2011-2012||HC Bienne||LNA||10||0||0||0||0||2||0||0||0||0
|-
|2012-2013||HC Bienne U20||Juniors Élites A||16||1||9||10||22||5||1||3||4||4
|-
|2012-2013||HC Bienne||LNA||11||0||0||0||10||2||0||0||0||0
|-
|2012-2013||SC Langenthal||LNB||26||0||5||5||14||-||-||-||-||-
|-
|2013-2014||HC Bienne U20||Juniors Élites A||10||3|| 6||9||10||6||3||1||4||0
|-
|2013-2014||HC Bienne||LNA||15||0||2||2||2||13||1||6||7||10
|-
|2013-2014||HC Bâle||LNB||15||3||5||8||8||-||-||-||-||-
|-
|rowspan="2"|2014-2015||HC Bienne||LNA||18||0||5||5||4||-||-||-||-||-
|-
|HC Ajoie||LNB||6||0||1||1||4||2||1||0||1||0
|-
|rowspan="2"|2015-2016||HC Bienne||LNA||7 || 0 || 2 || 2 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|HC Ajoie||LNB||30 || 5 || 15 || 20 || 4 || 17 || 2 || 4 || 6 || 18
|-
|2016-2017||HC Olten||LNB||33 || 3 || 16 || 19 || 20 || 5 || 0 || 2 || 2 || 8 	
|-
|2017-2018||HC Olten||LNB||37 || 5 || 26 || 31 || 36 || 16 || 2 || 5 || 7 || 8 	
|-
|2018-2019||HC Olten||LNB||30 || 5 || 19 || 24 || 24 || 10 || 0 || 3 || 3 || 4  
|-
|2019-2020||HC Olten||LNB||26 || 3 || 17 || 20 || 6 || 5 || 0 || 3 || 3 || 2
|-
|2020-2021|| HC Ajoie ||LNB|| 43 || 8 || 14 || 22 || 14 || 16 || 2 || 6 || 8 || 10

|2012|| Suisse -18 ans||CM -18 ans||6||0||2||2||2||
|-
|2014|| Suisse -20 ans||CM -20 ans||5||1||0||1||6||

Références 

Naissance en février 1994
Naissance à Bienne
Sportif bernois
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur du HC Bienne
Joueur du SC Langenthal
Joueur du HC Bâle
Joueur du HC Ajoie
Joueur du HC Olten